13-й чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд прошёл на Аляске (США) в городах Игл-Ривер и Анкоридж с 26 декабря 1988 года по 4 января 1989 года. Звание чемпиона мира разыгрывали восемь сборных по круговой системе. Свою восьмую в истории и последнюю победу одержали хоккеисты сборной СССР, 2-е место заняла сборная Швеции (впервые с 1978 года). Бронзовые медали достались сборной Чехословакии. Сборная США, ведомая будущими звёздами НХЛ Джереми Рёником, Майком Модано и Джоном Леклером, заняла только пятое место.

У сборной СССР отлично сыграло первое звено нападения Павел Буре — Сергей Фёдоров — Александр Могильный из ЦСКА, набравшие в сумме 38 очков в 7 матчах.

Итоговая таблица 

, заняв последнее место, выбыла в Группу В.

Сборная СССР 

Тренеры — Роберт Черенков, Валентин Гуреев

Результаты

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры

Награды 

Лучшие игроки, выбранные дирекцией ИИХФ

 Вратарь:  Алексей Ивашкин
 Защитник:  Рикард Перссон
 Нападающий:  Павел Буре

Команда всех звезд, выбранная СМИ

 Вратарь:  Алексей Ивашкин
 Защитники:  Милан Тихий —  Рикард Перссон
 Нападающие:  Никлас Эрикссон —  Павел Буре —  Джереми Рёник

Группа B 

Матчи состоялись 19 — 28 марта в Шамони (Франция).
Квалификация
 4 – 3  и  2 – 1 
Итоговая таблица и результаты

, заняв 1 место в группе B, завоевала путёвку на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1990.  выбыла в группу С.

Группа C 

Матчи состоялись 16 — 22 марта в Бейсингстоуке (Великобритания).
Итоговая таблица и результаты

'', заняв 1 место в группе С, вышла в группу B.

Ссылки 
 Хоккейный архив
 История молодёжных чемпионатов мира по хоккею с шайбой
 МЧ на сайте hokej.snt.cz
 Символические сборные на молодёжных чемпионатах мира

1988 год в хоккее
Декабрь 1988 года
Январь 1989 года
Спорт в США в 1988 году
Спорт в США в 1989 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США
Международные спортивные соревнования на Аляске
Чемпионаты мира в США